Miejscowości w USA:
 Woodruff – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Navajo
 Woodruff – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Spartanburg
 Woodruff – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Rich
 Woodruff – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida
 Woodruff – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida

Gminy w USA:
 Woodruff (ang. Woodruff Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Woodruff (ang. Woodruff County) – w stanie Arkansas